

Patronyme
 Emily Osment, (1992- ),  est une actrice, auteure-compositrice-interprète et chanteuse américaine.
 Haley Joel Osment, (1988- ), est un acteur américain. 

Homonymie
Homonymie de patronyme